Suratá kan syfta på:

Colombia 

 Suratá (kommun), Santander, 
 Suratá (ort), Santander,